Kaehne ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Kaehne (1899–1969), deutscher Offizier und NS-Funktionär
 Kurt Kaehne (1890–1970), deutscher Geograph und Kartograf